Циклиты:

 Циклиты (также циклитолы) — гексагидроксициклогексаны и производные эфиры.
 Циклиты (геология) — элементарные слоевые ассоциации в стратиграфии.

См. также 
 Иридоциклит (также циклит) — воспаление глаза